

Patronyme 
 Mahima Choudhary (née en 1999), joueuse indienne de hockey sur gazon.

Prénom 
 Choudhary Rahmat Ali, ou Chaudhry Rahmat Ali, (1895 ou 1897-1951), homme politique du Pakistan, et l'un des fondateurs du Mouvement pour le Pakistan.